PV puede referirse a:
 Poliovirus, un virus;
 Puntos de vida, un concepto usado en juegos de rol y videojuegos para cuantificar el estado de salud de un personaje jugador;
 Proceso verbal, un concepto jurídico;
 Promotional video, un anglicismo que significa «vídeo promocional», utilizado para la presentación publicitaria de un producto mediante la realización de un vídeo.
 País Valenciano/ País Valencià, denominación alternativa de la Comunidad Valenciana, en el idioma valenciano/valencià o catalán/català.
 País Vasco, comunidad autónoma de España.

Siglas